Klogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klogöl (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun, 
Klogöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn